Первый рейс — значения:

Первый рейс — советский художественный телефильм  года.